Прудище:
 Прудище  — село в Україні, Ямпільському районі Сумської області.
 Прудище  — село в складі Логойського району, Мінської області, Білорусь.